VFW VAK 191B (MRCA по британской классификации, «многоцелевой боевой летательный аппарат») — немецкий экспериментальный самолёт, истребитель-бомбардировщик вертикального взлёта и посадки. Программа разработки и испытаний — с 1961 по 1973 год. Заказчик — министерство обороны ФРГ. Разработан совместно ФРГ, Великобританией и Италией. Разработка велась предприятием «VFW» (Vereinigte Flugtechnische Werke) в ФРГ (генеральный подрядчик) и итальянским предприятием Fiat (главный субподрядчик проекта). Первый полёт — 20 сентября 1971 года. Программа прекращена в 1973 году. Всего выпущено три самолёта (планировалось семь — три Великобритании, три в ФРГ и один в Италии).

Разработка. Конструкция самолёта 
В 1961 году консультативный комитет НАТО выработал требования к проектированию боевого СВВП для использования в качестве истребителя-бомбардировщика. Предполагалась и возможность использования самолёта для доставки тактического ядерного оружия. Работы были начаты предприятием Focke-Wulf (с 1964 года — VFW) в 1961 году. В 1964 году итальянское предприятие Fiat присоединилось к разработке самолёта. В разработке двигателей для СВВП принимало участие британское предприятие Rolls — Royce.

Характеристики самолёта, требуемые в проектном задании, были достаточно высокими по сравнению с уже прошедшим испытания британским СВВП «Харриер». Для обеспечения таких характеристик было принято решение использовать не однодвигательную схему, как в британском СВВП, а установить на самолёт три двигателя: один подъёмно-маршевый с поворотными соплами и два подъёмных. Среди прочих причин это позволило уменьшить поперечное сечение корпуса и лобовое сопротивление от воздухозаборников.

Подъёмно-маршевый двухконтурный двигатель Роллс-Ройс/ITU RB. 193-12 располагался в центроплане. Выхлоп двигателя разводился на четыре поворотных сопла. Два подъёмных двигателя устанавливались в фюзеляже и были наклонены на двенадцать градусов к вертикали (угол мог изменяться лётчиком в некоторых пределах). Для обеспечения большей автономности самолёта при эксплуатации с полевых площадок в хвостовой части фюзеляжа располагалась вспомогательная силовая установка — газотурбинный агрегат мощностью 140 л. с.

По своей конструкции самолёт представлял собой моноплан нормальной аэродинамической схемы со стреловидным, высоко расположенным крылом. Шасси — четырёхопорное, велосипедного типа.

Для обеспечения управляемости на режиме висения была установлена система струйного управления на сжатом воздухе, отбираемом от компрессоров двигателей. Сопла системы располагались в носовой и хвостовой части фюзеляжа и на законцовках крыльев.

Лётчик располагался в одноместной кабине, оснащённой катапультным креслом, позволяющим катапультирование с малых высот висения.

Лётные испытания 
Первый прототип самолёта, VAK-191B V1, прошёл наземные испытания и совершил первый полет с использованием вертикальных режимов 20 сентября 1971 года. За первой машиной последовали ещё два самолёта.

Лётные испытания прошли в целом удачно, без лётных происшествий. Требуемых лётных характеристик, однако, достичь не удалось. По этой и по ряду других причин (в частности, выхода Италии из программы совместной разработки в 1968 году), ещё до завершения программы, в начале 1973 года министерство обороны ФРГ рекомендовало фирме «VFW-Фоккер» прекратить работы по VAK-191B. К этому времени финансовые затраты по программе превысили 450 млн марок.

Два самолёта VAK-191B были впоследствии переданы флоту США и испытывались в качестве палубных самолётов в 1974—1975 годах. Испытания (порядка 60 полётов) также прошли безаварийно, однако продолжения программа не получила.

Все три построенных самолёта переданы в авиационные музеи Германии.

Лётно-технические характеристики 
Экипаж: 1 человек
Длина: 16,40 м
Размах крыльев: 6,16 м
Высота: 4,30 м
Площадь крыльев: 19 м²
Вес (пустой): 5,562 кг
Максимальный взлетный вес: 9,000 кг
Силовая установка: 1 подъёмно-маршевый, ТРДД Rolls-Royce/MAN Turbo RB.193-12, тяга 45,2 кН; 2 подъёмных ТРД Rolls-Royce RB162-81 °F 08, тяга 26,5 кН каждый
Максимальная скорость: 1,108 км/ч
Дальность полёта: 400 км
Практический потолок: 15,000 м

Примечания

Ссылки 
 Статья о самолёте, Уголок неба 
 Paul Nann, Photo of VAK191B
 Photo of lineup of three VAK 191Bs
 VAK 191B (French language)
 V/STOL Fighter Programs in Germany: 1956—1975

Появились в 1971 году в Германии
Самолёты VFW
Экспериментальные самолёты Германии
Самолёты вертикального взлёта и посадки